Marie-Eve Gahié (ur. 27 listopada 1996 r. w Paryżu) – francuska judoczka, mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni Europy, złota i brązowa medalistka igrzysk europejskich.

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki na stronie Międzynarodowej Federacji Judo 
 Marie-Eve Gahié na stronie www.judoinside.com  

Francuscy judocy
Medaliści Igrzysk Europejskich, Mińsk 2019
Francuzi pochodzenia iworyjskiego
Ludzie urodzeni w Paryżu
Urodzeni w 1996